Give Up – album dei The Postal Service del 2003
 Give Up – singolo dei Low Roar del 2011